Йованич () / () — сербско-хорватская фамилия. Известные носители:

 Йованич, Милан (род. 1985) — сербский футболист.
 Йованич, Огнен (род. 1978) — хорватский шахматист, гроссмейстер.